Vinterpalatset kan avse:
 Vinterpalatset – i Sankt Petersburg
 Vinterpalatset, Norra Bantorget – en före detta danslokal och biograf i Stockholm
 Vinter-Palatset – tidigare namn 1913–1930 på en biograf på Birger Jarlsgatan i Stockholm, se Zita